HIF er en forkortelse og har flere betydninger:
 Helsingborgs Idrottsförening – en svensk fodboldklub, som spiller i Allsvenskan
 Hvidovre Idrætsforening – en dansk fodboldklub, som spiller i 1. division
 Hasle Idrætsforening – en dansk idrætsforening, og fodboldklub under Bornholms Boldspil-Union.
 Hedensted Idrætsforening – en dansk idrætsforening, og fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 Hellas Idrætsforening – en dansk idrætsforening, og fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 Hvalsø Idrætsforening – en dansk idrætsforening, og fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.
 Hjerting Idrætsforening – en dansk idrætsforening, og fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union
 Hanstholm Idrætforening - en dansk idrætforening, og fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union